Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brussels Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-indický pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová se rozhodla turnaje nezúčastnit a spoluhráčkou Mirzaové se stala Číňanka Čeng Ťie, s níž vypadla v semifinále, kde je vyřadila dvojice Gabriela Dabrowská a Šachar Pe'erová

Vítězem se stal druhý nasazený německo-český pár Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová, který ve finále hladce zdolal kanadsko-izraelskou dvojici Gabriela Dabrowská a Šachar Pe'erová ve dvou setech

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Čeng Ťie (semifinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Darija Juraková (1. kolo)
  Olga Govorcovová /  Alicja Rosolská ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Brussels Open
Sport v Belgii v roce 2013
WTA Tour 2013